Бо́лотов (иногда Боло́тов) — русская фамилия.

Источники происхождения - термин болото, имя Болот, вариант общетюркского имени Булат, которое имеет персидское происхождение и означает «сталь».

Известные носители

А 
 
 Болотов, Альберт Васильевич (1934—2021) — советский и казахстанский учёный и изобретатель, первый ректор Алма-Атинского энергетического института. Доктор технических наук.
 
 Болотов, Александр Николаевич (род. 1954) — триболог, доктор наук, профессор ТГТУ.

В 
 Болотов, Валериан Владимирович (1887—1965) — советский учёный-гидроэнергетик, профессор.
 Болотов, Валерий Дмитриевич (1970—2017) — глава Луганской Народной Республики.
 
 Болотов, Виктор Александрович (род. 1952) — российский педагог, вице-президент Российской академии образования.
 Болотов, Виталий Николаевич (в монашестве Макарий; 1932—2001) — схиархимандрит.

Г 
 Болотов, Геннадий Георгиевич (1939—2004) — украинский и советский актёр, сценарист. Народный артист Украины.
 Болотов, Георгий Фёдорович (1903—1986) — контр-адмирал-инженер.

Д, Е 
 Болотов, Дмитрий Михайлович (1837—1907) — живописец-портретист.
 Болотов, Евгений Александрович (1870—1922) — русский учёный-механик, профессор.

И 
 Болотов, Иоанн Ильич (в монашестве Иоасаф; 1761—1799) — епископ кадьякский.
 Болотов, Иван Николаевич (род. 1977) — российский биолог, член-корреспондент РАН

М—Э 
 Болотов, Максим Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист с мячом.
 Болотов, Николай Александрович (1904—1955) — советский балетмейстер и хореограф, руководитель ансамбля молдавского народного танца «Жок»
 Болотов, Павел Васильевич (1916—1985) — Герой Советского Союза.
 Болотов, Руслан Николаевич (род. 1972) — российский политик, мэр Иркутска.
 Болотов, Эдуард Сергеевич (род. 1933) — советский и российский промышленный деятель, лауреат Ленинской премии.

Болотова 
 Болотова, Елена Константиновна (1927—2022) — советская и российская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР (1969).
 Болотова, Жанна Андреевна (род. 1941) —  советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 Болотова, София Михайловна (1845—1888) — схиигуменья, основательница Шамординского монастыря.

Топоним 
 Болотова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия

См. также

Примечания